La Marche – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Nièvre
 La Marche – jaskinia we Francji, w departamencie Vienne
 La Marche – średniowieczne hrabstwo i dawna prowincja francuska